Тобит — хакасская настольная логическая игра типа шашек.

В доиндустриальный период сетка для игры чертилась прямо на поверхности земли, фигурами для игры служили бабки (хазых) или другие кости домашних животных. Существовало несколько вариантов игры. Последние изменения в правила внесены после республиканской Спартакиады национальных видов спорта.

Доска и фигуры 
 На доске нанесена сетка, которая состоит из девяти линий — чолов, пять из которых параллельные друг другу и равные по длине, пересекаются под прямым углом с четырьмя параллельными друг другу и равными по длине чолами, причем концы их выходят за пересекаемые им линии.
 Пространство между чолами, называемое кёл, имеет форму квадрата. Чолы, направленные от одного партнера к другому по вертикали считаются продольными, пересекающие их — поперечными.
 Фигуры для игры — хулы (по 12 белых и черных), расставляются на противоположных концах продольных чолов, а также на перекрестках продольных и крайних поперечных чолов и на концах крайних поперечных чолов.

Ходы фигур 

 Хулы ходят по чолам прямо вперед, вправо и влево, на расстояние до соседнего свободного перекрестка или до конца чола. Если в процессе игры хул достигает противоположного конца любого продольного чола, он превращается в тобит, получая дополнительное право ходить назад. У каждой стороны одновременно может быть несколько тобитов.
 Тобит, в отличие от простого хула, имеет право ходить на любой из свободных перекрестков по чолам, по прямой в любом из четырех направлений. Становиться можно только на свободные перекрестки или концы чолов. Перескакивать через свои хулы тобит не может.

Взятие фигур 

 Хул при своем ходе обязан взять фигуру (хул, тобит) соперника, если последняя находится на соседнем по чолу перекрестке и перекресток (конец чола) за чолом свободен. Фигура, совершившая ход, становится на этот перекресток, перескакивая через фигуру соперника. Последняя снимается с доски. Брать фигуры разрешается со всех четырех сторон (вперед, назад, вправо, влево).
 В один ход хул (тобит) должен взять все фигуры соперника, стоящие на его пути. При возможности взятия по двум или трем направлениям право выбора предоставляется берущему.
Также он сам выбирает в случае возможности взятие хулом или тобитом.

Ход 

 Ходом считается передвижение хула от одного перекрестка к другому. Взятие, независимо от числа фигур, есть один ход.
 Право первого хода за белыми фигурами.

Нотация 

 Нотацией игры в тобит называется система условных обозначений. Так все концы чолов и перекрестки нумеруются от 1 до 38.
 В начале игры партии белые хулы занимают номера от 1 до 12, черные — от 27 до 38.
 Ход записывается через тире (7—14, 29—22) и т. д.

При взятии запись такая же, только вместо тире ставится двоеточие (8:22). Если взято несколько фигур, записываются все перекрестки, на которых совершалось изменение направления взятия (7:21:23:36).

Определение результатов 

 Результатом встречи может быть утыс — победа, и хайым — ничья.
 Партия считается проигранной одним из участников, если:
 а) он сам признал поражение;
 б) все его фигуры взяты;
 в) все хулы лишены возможности сделать очередной ход, так как перекрыты фигурами соперника на концах чолов. Победитель за утыс получает 2 очка, проигравший — 0.
 Хайым заключается:
 а) по обоюдному согласию игравших;
 б) при трехкратном повторении позиций.
Обоим игрокам присуждается по 1 очку.

Проведение соревнований 

В зависимости от числа участников соревнования могут проводиться по круговой, олимпийской и т. д. системам. Возможны варианты с делением на группы и последующим финалом. Характер соревнований (личные, командные) указывается в положении о проведении.

Вариант. Наиболее распространенным является вариант, в котором сетка состоит из 4 продольных и 4 поперечных чолов. Остальные правила такие же.

Литература 
 Хакасские народные игры и состязания / сост. А. Г. Кильчичаков, Н. У. Сагалаков: — Абакан: Хакасское книжное издательство, 2007. −111 с.

Ссылки 

 Стали известны победители спортивных состязаний на «Уртун-Тойы»
 Глава Хакасии Виктор Зимин вручит ключи от автомобиля победителю в национальной борьбе «Курес» на фестивале «Тун Пайрам»
 Тобит — игра для сильных

Варианты шашечной игры
Хакасская культура
Хакасские игры
Восточные интеллектуальные игры